Коа — может означать:

 Коа — река в Португалии.

 Коа (или Акация коа) — дерево на Гавайских островах.

 Ацетил-КоА — химическое соединение.